Тазларовский сельсовет — название двух сельсоветов в Башкортостане

 Тазларовский сельсовет (Бураевский район)
 Тазларовский сельсовет (Зианчуринский район)